Уи́ннер () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Уиннер, Андре (род. 1981) — английский боец смешанного стиля;
 Уиннер, Майкл (1935—2013) — английский актёр, сценарист, продюсер, кинорежиссёр.